Sergio peut faire référence à :

 Sergio, un prénom masculin ;
 Sergio, un artiste de cirque ;
 Sergio, un des plus gros diamants au monde ;
 , un film documentaire sorti en 2009 ;
 Sergio, un film réalisé par Greg Barker et sorti en 2020.

Patronyme